Miller Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Miller Township (Cleveland County, Arkansas)
 Miller Township (Franklin County, Arkansas)
 Miller Township (Illinois)
 Miller Township (Indiana)
 Miller Township (Iowa)
 Miller Township (Dallas County, Missouri)
 Miller Township (Douglas County, Missouri)
 Miller Township (Gentry County, Missouri)
 Miller Township (Maries County, Missouri)
 Miller Township (Marion County, Missouri)
 Miller Township (Phelps County, Missouri)
 Miller Township (Scotland County, Missouri)
 Miller Township (Nebraska)
 Miller Township (Ohio)
 Miller Township (Kay County, Oklahoma)
 Miller Township (Seminole County, Oklahoma)
 Miller Township (Pennsylvania)
 Miller Township (South Dakota)